Сент-Патрик () — бывшее графство на территории Тринидада и Тобаго.

География и административное деление 
Площадь графства составляла 673 кв. километров. Граничило с одним графством — Виктория, а также имело выход в Залив Пария и канал Колумба.

Регион делился на четыре уорда:
 Седрос
 Сипария
 Эрин
 Ла-Бреа

Разделение 
В 1990 году после реформы все графства были упразднены, и территория графства Сент-Патрик вошла в состав регионов Пенал-Дебе и Сипария, а город Пойнт-Фортин получил статус боро.

Примечания 

Графства Тринидада и Тобаго